Colonense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

En Argentina 
 Colón, municipio de la provincia de Entre Ríos.
 Colón, departamento de la provincia de Entre Ríos.
 Colón, partido de la provincia de Buenos Aires.
 Colón, ciudad de la provincia de Buenos Aires.

En Colombia 
 Colón, municipio del departamento de Putumayo.

En Honduras 
 Colón, departamento.

En Panamá 
 Colón, provincia en cuya sección norte se localiza el Canal de Panamá.
 Colón, distrito de la provincia homónima.
 Colón, ciudad capital de la provincia homónima.

En Venezuela 
 San Juan de Colón, ciudad capital del municipio de Ayacucho, en el estado de Táchira.